Grupa galaktyk M109 (Grupa w Wielkiej Niedźwiedzicy Północ) – grupa galaktyk znajdująca się w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy w odległości 55 milionów lat świetlnych.

Grupa M109 leży w podobnej odległości jak grupa w Wielkiej Niedźwiedzicy Południe. Nie można też postawić sztywnej granicy pomiędzy tymi grupami galaktyk. Grupa ta zawiera 32 duże galaktyki, z których najjaśniejszą jest Messier 109. Większość galaktyk tej grupy stanowią galaktyki spiralne.

Grupa M109 należy do Supergromady w Pannie.

Galaktyki grupy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 M109 w bazie SEDS.org 

 
Gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy